Cette page contient les pages d'homonymie de Perrichon, Périchon et Périchons.

Patronyme 

 Camille Perrichon (1678-1768), homme politique lyonnais ;
 Georges-Léon-Alfred Perrichon (1830-1907), peintre et graveur français ;
 Jules-Léon Perrichon (1866-1946), peintre et graveur français, fils de Georges-Léon-Alfred Perrichon.

 Anne Périchon de Vandeuil, connue par son surnom La Perichona (1775-1847), Franco-Argentine membre de la haute société ayant fait scandale à Buenos Aires et Rio de Janeiro durant les années 1800 ;
 Pierre-Luc Périchon (1987-), coureur cycliste français.

 Denis Gémier des Périchons (1758-1836), homme politique français.

Voir aussi 
 , une comédie, un film et un téléfilm
 Hôtel Perrichon, hôtel particulier situé dans la ville de Châteauroux, dans l'Indre, en France
 Cuvette de Perrichon, un bâtiment de transit de la saumure sur le saumoduc de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans, monument historique depuis 2009